Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении 2014 года прошёл в китайском Ханчжоу с 15 по 16 февраля.

Участники 
В состязаниях приняли участие 227 спортсменов из 28 стран, разыгравшие 26 комплектов наград.

  (3)
  (51)
  (12)
  (9)
  (5)
  (4)
  (11)

  (1)
  (12)
  (20)
  (8)
  (7)
  (4)
  (6)

  (5)
  (6)
  (7)
  (3)
  (3)
  (10)
  (5)

  (1)
  (1)
  (8)
  (1)
  (5)
  (2)
  (17)

Распределение наград 
Легенда

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Официальный сайт ААА (Asian Athletics Association)

2014
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Китае
Международные спортивные соревнования в Ханчжоу
2014 год в лёгкой атлетике
Февраль 2014 года